Сент-Клер Девиль () — французская фамилия. Известные носители:

 Сент-Клер Девиль, Анри Этьен (1818—1881) — французский физикохимик.
 Сент-Клер Девиль, Шарль (1814—1876) — французский геолог и метеоролог.